Зура́б Малха́зович Арзиа́ни (; 19 октября 1987, Батуми, Грузинская ССР, СССР) — грузинский и российский футболист, полузащитник.

Карьера 

Воспитанник грузинского футбола, в возрасте 16-ти лет приехал в Россию, став в 2004 игроком дубля подмосковного «Сатурна», за который провёл 8 матчей. С 2005 по 2006 год выступал за дублирующий состав казанского «Рубина», где провёл 29 матчей и забил 1 гол.

В 2007 году отправился в аренду в махачкалинский «Анжи», выступавший в Первом дивизионе, где, наконец, получил игровую практику в профессиональном футболе. В сезоне 2009 года клуб из Махачкалы завоевал право участвовать в Премьер-лиге, где в 2010 году футболист провёл 11 матчей. В феврале 2011 года на правах аренды перебрался в тбилисское «Динамо». Осенью 2011 года играл в премьер-лиге России за нижегородскую «Волгу» (5 матчей).

С 2012 года в основном играл за клубы Грузии и в низших дивизионах России. Также выступал в Венгрии и Армении.

Личная жизнь 
Сын Малхаза Арзиани, защитника тбилисского «Динамо» 80-х годов.

В августе 2011 года родилась дочь Элизабет.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Зураби Арзиани на сайте Газета. Ru

Футболисты Грузии
Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Сахалин»
Игроки ФК «Ньиредьхаза»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Шукура»
Игроки ФК «Сабуртало»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Арарат» Ереван